, né le 5 août 2001 à Kanagawa, est un pilote automobile japonais.

Biographie

Débuts en F4 japonaise (2018-2019) 
Sato fait ses débuts en monoplace au sein du Honda Formula Dream Project dans le championnat du Japon de Formule 4. Il termine septième du championnat avec 58 points pour sa première saison. 

En 2019, Sato surclasse tous ses concurrents et remporte 11 des 14 courses de la saison avec huit victoires consécutives ; il monte sur le podium de toutes les courses sauf une. Il remporte le championnat lors de l'avant-dernière course, à Sportsland Sugo, avec 311 points et une avance de 164 points sur son dauphin, Atsushi Miyake.

Vice-champion de France F4 (2020) 
En 2019, il participe à l'avant-dernière manche du championnat de France de Formule 4 2019, sur le Circuit de Nevers Magny-Cours, en tant que pilote invité. 

En 2020, Sato fait ses débuts dans le championnat aux côtés de son compatriote Ayumu Iwasa. Il remporte quatre victoires et monte douze fois sur le podium. Sato termine vice-champion derrière Iwasa, avec 257 points ; le français Isack Hadjar complète le podium.

Retour victorieux au Japon (2021-2022) 
En 2021, Sato retourne au japon après une seule saison en Europe, en participant au nouveau championnat de Super Formula Lights avec TODA Racing. Il remporte quatre des six dernières courses de la saison, avec notamment un triple hat-trick lors du cinquième meeting disputé à Motegi. Il se classe troisième du championnat derrière le champion Teppei Natori et Giuliano Alesi. 

Sato fait également ses débuts en Super GT au volant de l'ARTA Honda NSX GT3 dans la catégorie GT300 avec le double champion de la série Shinichi Takagi. L'équipe termine quatrième du championnat, récoltant trois podiums à Fuji, Sportsland Sugo et Motegi, bien que leurs résultats soient mélangés avec quatre arrivées en dehors des dix-neuf premiers.

Fin 2021, Sato participe aux tests des jeunes pilotes de Super Formula sur le circuit de Suzuka, du 7 au 9 décembre, au volant de la voiture numéro 15 du Red Bull Mugen Team Goh. Sato est le plus rapide des quatre jeunes sélectionnés le dernier jour. 

Le 14 janvier 2022, Sato annonce qu'il rejoint le championnat pour la saison 2022 au sein du Team Goh qui s'est séparé de  Mugen durant l'hiver ; l'équipe aligne deux voitures dont l'autre est attribuée à Atsushi Miyake. En février 2022, il rejoint le Red Bull Junior Team mais il en est évincé à la fin de l'année à la suite d'une saison très décevante en Super Formula.

Résultats en monoplace

Notes et références

Liens externes 
 
 
 Fiche de Ren Sato sur Driver Database

Naissance en août 2001
Naissance au Japon
Pilote de karting